Уоррен, Роберт () или Уоррен, Боб (): Уоррен, Роберт (1925—1998) — американский политик штата Висконсин и федеральный судья.
 Уоррен, Роберт (1917—2010) — генерал ВВС США, 4-й суперинтендант Академии ВВС США.
 Уоррен, Роберт (1817—1897) — ирландский политик, член парламента от консервативной партии.
 Уоррен, Роберт — австралийский музыкант, басс-гитарист рок-группы «Died Pretty».
 Уоррен, Роберт (1829—1915) — ирландский орнитолог.
 Уоррен, Роберт (1928—2013) — американский педагог и политический деятель.
 Уоррен, Роберт (1905—1989) — американский поэт, прозаик и литературный критик.
 Уоррен, Роберт (род. 1949) — американский художник и арт-инструктор.
 Уоррен, Роберт (?—1950) — американский экономист и банковский эксперт.
 Уоррен, Боб (1946—2014) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Уоррен, Боб (1927—2002) — английский футболист, выступавший на позиции защитника.